«Эдоардо Амальди» — европейский автоматический грузовой космический корабль, названный в честь итальянского физика Эдоардо Амальди (1908—1989). Это третий корабль из серии ATV, первым кораблём был «Жюль Верн». Строительство аппарата шло в Бремене, Германия.

Запуск и стыковка 
ATV-3 был запущен 23 марта 2012 года в  с помощью ракеты-носителя тяжёлого класса «Ариан-5ES» из Гвианского космического центра на Куру́. Стыковка с российским служебным модулем «Звезда» была осуществлена в автоматическом режиме .

Отстыковка и завершение полёта 
Первоначально, корабль ATV-3 «Эдоардо Амальди» должен был отстыковаться в ночь на 26 сентября 2012 года в 02:35 по московскому времени, однако отстыковка была перенесена «из-за проблем с системой управления, расположенной в российском служебном модуле».

Вторая попытка отстыковки была предпринята 28 сентября и завершилась штатно в . Зажиганием двигателей  началось сведение корабля с орбиты, в ходе которого «Эдоардо Амальди» сгорел при входе в плотные слои атмосферы над несудоходным районом Тихого океана в 01:30 UTC 3 октября 2012 года.

Характеристики 
«Эдоардо Амальди» оснащён высокоточной навигационной аппаратурой, полёт грузовика выполняется в автоматическом режиме.

Полезная нагрузка 
Автоматический грузовой космический корабль доставил около 2 тонн сухих грузов, 285 килограммов воды и более 3 тонн топлива на Международную космическую станцию. ATV-3 доставил специальный новый блок перекачки жидкости, являющийся основным компонентом американской системы переработки урины в питьевую воду.

См. также 
Грузовые космические корабли:
 «Прогресс» — российский
 «Спейс Шаттл» — американский (программа закрыта)
 H-II Transfer Vehicle — японский.

Примечания

Ссылки 
 ESA — ATV

ATV
ATV (космические корабли)